Il doppio maschile del Dunlop World Challenge 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Chase Buchanan e Blaž Rola hanno battuto in finale Marcus Daniell e Artem Sitak 4-6, 6-3, [10-4].

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (semifinali)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Frank Moser (ritiro)

Tabellone

Note 
 

Dunlop World Challenge 2013
ATP Challenger Tour 2013